Корнман — еврейская фамилия.

 Кармен, Лазарь Осипович (настоящая фамилия Корнман, 1876—1920) — писатель, журналист.
 Кармен, Роман Лазаревич (настоящая фамилия Корнман, 1906—1978) — кинооператор.